На Евровидении 1995 Ирландию представил Эдди Фрил с песней «Dreamin»''. Ирландия заняла 14 место с 44 баллами; само мероприятие проводилось в столице Ирландии, Дублине. Наибольшее количество баллов (10) дала Швеция; максимальное количество баллов (12) сама Ирландия также дала Швеции.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-1995»